Bakradse ist der Familienname folgender Personen:

 Dawit Bakradse (* 1972), georgischer Diplomat und Politiker
 Tariel Bakradse (1923–1997), sowjetisch-georgischer Pianist und Komponist